Gyrithe Lemche, en dansk forfatterinde og kvindesagsforkæmper
 H. J. Lemche
 Magnus Lemche, romancesanger
 Nikolaj Lemche
 Niels Peter Lemche, dansk bibelforsker
 Peder Søren Lemche, dansk forfatter og sangskriver
 Søren Iacobsen Lemche, en dansk arkitekt